Caplin Cove kan verwijzen naar verschillende plaatsen op het Canadese eiland Newfoundland:

 Caplin Cove (Avalon), een plaats op het schiereiland Avalon
 Caplin Cove-Low Point, een designated place waar die plaats deel van uitmaakt
 Caplin Cove (Southwest Arm), een plaats aan Southwest Arm
 Caplin Cove-Southport, een designated place waar die plaats deel van uitmaakt